

Chimica 
 PIB – poliisobutilene, un polimero

Codici 
 PIB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Pine Belt Regional – Hattiesburg / Camp Shelby, Laurel (Mississippi), Stati Uniti

Informatica 
 Pib – simbolo del pebibit
 PiB – simbolo del pebibyte

Altro 
 PIB – Personal Internet Banking
 PIB – Pontificio Istituto Biblico
 PIB – Prestito Interbibliotecario